Die First Division 2018/19 (griechisch:Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας), aus Sponsorengründen auch Cyta Championship war die 80. Spielzeit der höchsten Spielklasse der Republik Zypern im Männerfußball. Sie begann am 25. August 2018 und endete am 18. Mai 2019.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielten die 12 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Verteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellten.

Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen Sieben bis Zwölf spielten gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen, sodass die jeweilige zweite Runde je nach Tabellensituation teilweise geringfügige Änderungen hervorrufen konnte.

Vereine

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Zweite Runde

Meisterschaftsrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der ersten Runde erreichten die Meisterschaftsrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging.Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Vereine, die in der ersten Runde die Plätze Sieben bis Zwölf belegten, spielten in der Abstiegsrunde. Die beiden letzten Teams stiegen ab.Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19